

Европа 
  Австрия
 Федеральный президент — Томас Клестиль (1992—2004)
 Федеральный канцлер — Вольфганг Шюссель (2000—2007)
  Азербайджан
 Президент:
 Гейдар Алиев (1993—2003)
 Ильхам Алиев (с 2003, ныне в должности)
 Премьер-министр:
 Артур Таир-оглы Расизаде (1996—2003)
 Ильхам Гейдар-оглы Алиев (август — ноябрь 2003)
 Артур Таир-оглы Расизаде (2003—2018)
  Албания
 Президент — Альфред Спиро Мойсю (2002—2007)
 Премьер-министр — Фатос Нано (2002—2005)
  Андорра
 Номинальные главы государства — соправители:
 Президент Франции: Жак Рене Ширак (1995—2007)
 Епископ Урхельский: 1. Жоан Марти-и-Аланис (1971—2003) 2. Жоан Энрик Вивес-и-Сисилиа (с 2003, ныне в должности)
 Фактический глава государства — Генеральный синдик — Франциск Арени Касаль (1997—2005)
 Глава правительства — Марк Форне Мольне (1994—2005)
  Армения
 Президент — Роберт Кочарян (1998—2008)
 Председатель правительства — Андраник Маргарян (2000—2007)
  Белоруссия
 Президент — Александр Лукашенко (с 1994, ныне в должности)
 Председатель Совета министров:
 Геннадий Новицкий (2001—2003)
 Сергей Сидорский (2003—2010)
  Бельгия
 Король — Альбер II (c 1993, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Ги Верхофстадт (1999—2008)
  Болгария
 Президент — Георгий Пырванов (с 2002, ныне в должности)
 Председатель Совета министров — Симеон Сакскобургготский (2001—2005)
  Босния и Герцеговина
 Председатель Президиума:
 Мирко Шарович (2002—2003)
 Борислав Паравач (2003)
 Драган Чавич (2003—2004)
 Премьер-министр — Аднан Тержич (2002—2007)
  Ватикан
 Папа римский — Иоанн Павел II (1978—2005)
 Государственный секретарь — Анджело Содано (1990—2006)
  Великобритания
 Королева — Елизавета II (с 1952, ныне на престоле)
 Премьер-министр — сэр Энтони Чарльз Линтон Блэр (1997—2007)
  Венгрия
 Президент — Ференц Мадл (2000—2005)
 Премьер-министр — Петер Медьеши (2002—2004)
  Германия
 Федеральный президент — Йоханнес Рау (1999—2004)
 Федеральный канцлер — Герхард Шрёдер (1998—2005)
  Греция
 Президент — Константинос Стефанопулос (1995—2005)
 Премьер-министр — Костас Симитис (1996—2004)
  Грузия
 Президент:
 Эдуард Шеварнадзе (1995—2003)
 Нино Бурджанадзе (2003—2004, и. о.)
 Государственный министр:
 Автандил Джорбенадзе (2001—2003)
 Зураб Жвания (2003—2004)
  Дания
 Королева — Маргрете II (с 1972, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Андерс Фог Расмуссен (2001—2009)
  Ирландия
 Президент — Мэри Патрисия МакЭлис (с 1997, ныне в должности)
 Тишок — Берти Ахерн (1997—2008)
  Исландия
 Президент — Олафур Рагнар Гримссон (1996—2016)
 Премьер-министр — Давид Оддссон (1991—2004)
  Испания
 Король — Хуан Карлос I (1975—2014)
 Премьер-министр — Хосе Мария Аснар (1996—2004)
 Италия
 Президент — Карло Адзелио дель Чампи (1999—2006)
 Председатель Совета министров — Сильвио Берлускони (2001—2006)
 Кипр
 Президент — Глафкос Клиридис (1993—2003)
 Турецкая республика Северного Кипра
 Президент — Рауф Денкташ (1976—2005)
 Премьер-министр — Дервиш Эроглу (1996—2004)
  Латвия
 Президент — Вайра Вике-Фрейберга (1999—2007)
 Премьер-министр — Эйнарс Репше (2002—2004)
  Литва
 Президент:
 Валдас Адамкус (1998—2003)
 Роландас Паксас (2003—2004)
 Председатель Кабинета министров — Альгирдас Миколас Бразаускас (2001—2006)
  Лихтенштейн
 Князь — Ханс Адам II (с 1989, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Отмар Хаслер (2001—2009)
  Люксембург
 Великий герцог — Анри (с 2000, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Жан-Клод Юнкер (1995—2013)
  Македония
 Президент — Борис Трайковский (1999—2004)
 Председатель правительства — Бранко Црвенковский (2002—2004)
  Мальта
 Президент — Гвидо де Марко (1999—2004)
 Премьер-министр — Эдвард Фенек Адами (1998—2004)
  Молдавия
 Президент — Владимир Воронин (2001—2009)
 Премьер-министр — Василий Тарлев (2001—2008)
  Монако
 Князь — Ренье III (1949—2005)
 Государственный министр — Патрик Леклерк (2000—2005)
  Нидерланды
 Королева — Беатрикс (с 1980, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Ян Петер Балкененде (2002—2010)
  Норвегия
 Король — Харальд V (с 1991, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Хьелль Магне Бунневик (2001—2005)
  Польша
 Президент — Александр Квасьневский (1995—2005)
 Премьер-министр — Лешек Миллер (2001—2004)
  Португалия
 Президент — Жоржи Фернанду ди Сампайю (1996—2006)
 Премьер-министр — Жозе Мануэл Дуран Баррозу (2002—2004)
  Российская Федерация
 Президент — Владимир Путин (1999—2008)
 Председатель правительства — Михаил Касьянов (2000—2004)
  Румыния
 Президент — Ион Илиеску (2000—2004)
 Премьер-министр — Адриан Нэстасе (2000—2004)
  Сан-Марино
 Капитаны-регенты:
 Марио Кьяруцци и Джузеппе Мария Морганти (2002—2003)
 Пьер Марино Меникуччи и Джованни Джаннони (2003)
 Джованни Лонфернини и Валерия Чаватта (2003—2004)
 Государственный секретарь:
 Фиоренцио Стольфи (2002—2003)
 Фабио Берарди (с 2003, ныне в должности)
  Словакия
 Президент — Рудольф Шустер (1999—2004)
 Премьер-министр — Микулаш Дзуринда (1998—2006)
  Словения
 Президент — Янез Дрновшек (2002—2007)
 Премьер-министр — Антон Роп (2002—2004)
  Украина
 Президент — Леонид Кучма (1994—2005)
 Председатель Кабинета министров — Виктор Янукович (2002—2005)
  Финляндия
 Президент — Тарья Каарина Халонен (2000—2012)
 Премьер-министр:
 Пааво Липпонен (1995—2003)
 Аннели Яаттеэнмяки (апрель — июнь 2003)
 Матти Ванханен (2003—2010)
  Франция
 Президент — Жак Рене Ширак (1995—2007)
 Премьер-министр — Жан-Пьер Раффарен (2002—2005)
  Хорватия
 Президент — Стипе Месич (2000—2010)
 Премьер-министр:
 Ивица Рачан (2000—2003)
 Иво Санадер (2003—2009)
  Чехия
 Президент — Вацлав Гавел (1993—2003)
 Премьер-министр — Владимир Шпидла (2002—2004)
  Швейцария
 Федеральный президент — Паскаль Кушпен (2003)
  Швеция
 Король — Карл XVI Густав (с 1973, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Йоран Перссон (1996—2006)
  Эстония
 Президент — Арнольд Рюйтель (2001—2006)
 Премьер-министр:
 Сийм Каллас (2002—2003)
 Юхан Партс (2003—2005)
  Югославия
 Президент:
 Воислав Коштуница (2000—2003)
 Светозар Марович (2003—2006)
 Премьер-министр:
 Драгиша Пешич (2001—2003)
 Предраг Маркович (2003—2006)
  Сербия
 Президент — Наташа Митич (2002—2004, и. о.)
 Премьер-министр:
 Зоран Джинджич (2001—2003)
 Зоран Живкович (2003—2004)
  Черногория
 Президент — Филип Вуянович (2003—2018; и. о. с ноября 2002 до мая 2003)
 Премьер-министр:
 Драган Джурович (2002—2003, и. о.)
 Мило Джуканович (2003—2006)

 Азия 
   Афганистан
 Президент — Хамид Карзай (с 2001, ныне в должности)
  Бангладеш
 Президент — Яджуддин Ахмед (2002—2009)
 Премьер-министр — Халеда Зия Рахман (2001—2006)
  Бахрейн
 Эмир (1999—2002), король (с 2002) — Хамад ибн Иса аль-Халифа (с 1999, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Халифа ибн Салман аль-Халифа (с 1971, ныне в должности)
  Бруней
 Султан — сэр Муда Хассанал Болкиах Муиззаддин Ваддаулах (с 1967, ныне на престоле)
 Премьер-министр — сэр Муда Хассанал Болкиах Муиззаддин Ваддаулах (с 1984, ныне в должности)
  Бутан
 Король — Джигме Сингье Вангчук (1972—2006)
 Председатель Совета министров:
 Кинзанг Дорджи (2002—2003)
 Джигме Тинлей (2003—2004)
  Вьетнам
 Генеральный Секретарь Коммунистической Партии — Нон Дык Мань (2001—2011)
 Президент — Чан Дык Лыонг (1997—2006)
 Председатель Совета министров — Фан Ван Кхай (1997—2006)
  Израиль
 Президент — Моше Кацав (2000—2007)
 Премьер-министр — Ариэль Шарон (2001—2006)
  Индия
 Президент — Абдул Калам (2002—2007)
 Премьер-министр — Атал Бихари Ваджпаи (1998—2004)
  Индонезия
 Президент — Мегавати Сукарнопутри (2001—2004)
  Иордания
 Король — Абдалла II (с 1999, ныне на престоле)
 Премьер-министр:
 Али Абу-Рагеб (2000—2003)
 Фейсал аль-Файез (2003—2005)
  Ирак
 Президент (1979—2003), и. о. главы государства (с мая 2003):
 Саддам Хусейн Абдель Маджид ат-Тикрити (1979—2003)
 Мухаммед Бакр аль-Улум (май—июль 2003)
 Фактический глава государства (с апреля 2003) — Глава временной оккупационной администрации:
 Джей Гарнер (апрель—май 2003)
 Пол Бремер (2003—2004)
 Премьер-министр (1994—2003), Глава Временного Управляющего Совета (2003—2004):
 Саддам Хусейн Абдель Маджид ат-Тикрити (1994—2003)
 Ибрагим аль-Джафари (август 2003)
 Ахмад Чалаби (сентябрь 2003)
 Айяд Аллауи (октябрь 2003)
 Джаляль Хусамаддин Талабани (ноябрь 2003)
 Абдель Азиз аль-Хаким (декабрь 2003)
  Иран
 Рахбар — аятолла Сейед Мохаммад Али Хосейни Хаменеи, (с 1989, ныне на посту)
 Президент — Сейед Мохаммад Хатами (1997—2005)
  Йемен
 Президент — Али Абдалла Салех (1990—2012)
 Премьер-министр — Абдул Кадир Баджамаль (2001—2007)
  Казахстан
 Президент — Нурсултан Назарбаев (1990—2019)
 Председатель Кабинета министров:
 Имангали Тасмагамбетов (2002—2003)
 Даниал Ахметов (2003—2007)
  Камбоджа
 Король — Нородом Сианук (1993—2004)
 Премьер-министр — Самдек Хун Сен (с 1998, ныне в должности)
  Катар
 Эмир — Хамад бин Халифа Аль Тани (с 1995, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Абдалла бин Халифа Аль Тани (1996—2007)
  Кыргызстан
 Президент — Аскар Акаев (1990—2005)
 Премьер-министр — Николай Танаев (2002—2005)
  Китай
 Генеральный Секретарь Коммунистической партии — Ху Цзиньтао (с 2002, ныне в должности)
 Председатель:
 Цзян Цзэминь (1993—2003)
 Ху Цзиньтао (с 2003, ныне в должности)
 Премьер Государственного Совета:
 Чжу Жунцзи (1998—2003)
 Вэнь Цзябао (с 2003, ныне в должности)
  Северная Корея
 Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи — Ким Чен Ир (с 1997, ныне в должности)
 Фактический глава государства — Председатель Государственного комитета обороны Ким Чен Ир (с 1993, ныне в должности)
 Номинальный глава государства — Председатель Президиума Верховного Народного Собрания Ким Ён Нам (с 1998, ныне в должности)
 Председатель Административного совета — Хон Сон Нам (1997—2003), Пак Пон Джу (2003—2007)
  Южная Корея
 Президент:
 Ким Дэ Чжун (1998—2003)
 Но Му Хён (2003—2004)
 Премьер-министр:
 Ким Сок Су (2002—2003)
 Ко Гон (2003—2004)
  Кувейт
 Эмир — Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (1977—2006)
 Премьер-министр:
 Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах (1978—2003)
 Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (2003—2006)
  Лаос
 Лидер Компартии — Кхамтай Сипхандон (1992—2006)
 Президент — Кхамтай Сипхандон (1998—2006)
 Премьер-министр — Буньянг Ворачит (2001—2006)
  Ливан
 Президент — Эмиль Лахуд (1998—2007)
 Премьер-министр — Рафик Харири (2000—2004)
  Малайзия
 Верховный правитель — султан Перлиса Туанку Сайед Сираджуддин ибн аль-Мархрум Сайед Путра Джамалуллаил (2001—2006)
 Премьер-министр:
 Датук Сери Махатхир бин Мохамад (1981—2003)
 Датук Абдулла Ахмад Бадави (2003—2009)
  Мальдивские острова
 Президент — Момун Абдул Гаюм (1978—2008)
  Монголия
 Президент — Нацагийн Багабанди (1997—2005)
 Премьер-министр — Намбарын Энхбаяр (2000—2004)
  Мьянма
 Председатель Государственного совета мира и развития — Тан Шве (1992—2011)
 Премьер-министр:
 Тан Шве (1992—2003)
 Кхин Ньюнт (2003—2004)
  Непал
 Король — Гьянендра Бир Бикрам Шах Дева (2001—2008)
 Премьер-министр:
 Локендра Бахадур Чанд (2002—2003)
 Сурья Бахадур Тхапа (2003—2004)
  Объединённые Арабские Эмираты
 Президент — Зайд ибн Султан ан-Нахайян (1971—2004)
 Премьер-министр — Мактум ибн Рашид аль-Мактум (1990—2006)
 Абу-Даби
 Эмир — Зайд ибн Султан ан-Нахайян (1966—2004)
 Аджман
 Эмир — Хумайд IV ибн Рашид ан-Нуайми (с 1981, ныне на престоле)
 Дубай
 Эмир — Мактум ибн Рашид аль-Мактум (1990—2004)
 Рас-эль-Хайма
 Эмир — Сакр II бин Мухаммад аль-Касими (1948—2010)
 Умм-Аль-Кувейн
 Эмир — Рашид бен Ахмад аль-Муалла (1981—2009)
 Фуджейра
 Эмир — Хамад бен Мохаммед аль-Шакри (с 1974, ныне на престоле)
 Шарджа
 Эмир — Султан III бин Мухаммад аль-Касими (с 1987, ныне на престоле)
  Оман
 Султан — Кабус бен Саид (с 1970, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Кабус бен Саид (с 1972, ныне в должности)
  Пакистан
 Президент — Первез Мушарраф (2001—2008)
 Премьер-министр — Мир Зафарулла Хан Джамали (2002—2004)
  Саудовская Аравия
 Король — Фахд ибн Абдельазиз ибн Абдурахман аль-Фейсал аль-ас-Сауд (1982—2005)
 Глава Правительства — Фахд ибн Абдельазиз ибн Абдурахман аль-Фейсал аль-ас-Сауд (1982—2005)
  Сингапур
 Президент — Селлапан Раманатан (1999—2011)
 Премьер-министр — Го Чок Тонг (1990—2004)
  Сирия
 Президент — Башар аль-Асад (с 2000, ныне в должности)
 Премьер-министр:
 Мухаммед Мустафа Меро (2000—2003)
 Мухаммед Наджи аль-Отари (2003—2011)
  Таджикистан
 Президент — Эмомали Рахмон (с 1994, ныне в должности)
 Премьер-министр — Окил Окилов (с 1999, ныне в должности)
  Таиланд
 Король — Пумипон Адульядет (с 1946, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Таксин Чиннават (2001—2006)
  Тайвань (Китайская Республика)
 Президент — Чэнь Шуйбянь (2000—2008)
 Премьер-министр — Ю Сикунь (2002—2005)
  Туркменистан
 Пожизненный президент — Сапармурат Ниязов (1990—2006)
  Турция
 Президент — Ахмет Недждет Сезер (2000—2007)
 Премьер-министр:
 Абдулла Гюль (2002—2003)
 Реджеп Тайип Эрдоган (с 2003, ныне в должности)
  Узбекистан
 Президент — Ислам Каримов (с 1990, ныне в должности)
 Премьер-министр:
 Уткир Султанов (1995—2003)
 Шавкат Мирзиёев (с 2003, ныне в должности)
  Филиппины
 Президент — Глория Макапагал-Арройо (2001—2010)
  Шри-Ланка
 Президент — Чандрика Кумаратунге (1994—2005)
 Премьер-министр — Ранил Викрамасингхе (2001—2004)
  Япония
 Император — Акихито (1989—2019)
 Премьер-министр — Дзюнъитиро Коидзуми (2001—2006)

 Африка 
 
 Президент — Абдель Азиз Бутефлика (с 1999, ныне в должности)
 Премьер-министр:
 Али Бенфлис (2000—2003)
 Ахмед Уяхья (2003—2006)
 
 Президент — Жосе Эдуарду душ Сантуш (с 1979, ныне в должности)
 Премьер-министр — Фернанду да Пиедаде Диаш душ Сантуш (2002—2008)
 
 Президент — Матье Кереку (1996—2006)
 
 Президент — Фестус Могае (1998—2008)
  Президент — Блез Компаоре (с 1987, ныне в должности)
 Премьер-министр — Параманга Эрнест Йонли (2000—2007)
  Президент:
 Пьер Буйоя (1996—2003)
 Домисьен Ндайизейе (2003—2005)
  Президент — Омар эль-Хадж Бонго Ондимба (1967—2009)
 Премьер-министр — Жан-Франсуа Нтутум-Эман (1999—2006)
  Президент — Яхья Альфонс Абдул-Азиз Джамус Джункунг Джебулай Джамме (с 1996, ныне в должности)
  Президент — Джон Кофи Агьекум Куфуор (2001—2009)
  Президент — Лансана Конте (1984—2008)
 Премьер-министр — Ламине Сидиме (1999—2004)
  Президент (2000—2003), Председатель Военного комитета по восстановлению конституции и демократического порядка (сентябрь—октябрь 2003), временный президент (с 2003):
 Кумба Яла (2000—2003)
 Вериссиму Коррейя Сеабра (сентябрь—октябрь 2003)
 Энрики Перейра Роша (2003—2005)
 Премьер-министр:
 Марио Антонио Авелино Реиш Пиреш (2002—2003)
 Антонио Артур Санья (2003—2004)
  Президент — Исмаил Омар Гелле (с 1999, ныне в должности)
 Премьер-министр — Дилейта Мохамед Дилейта (с 2001, ныне в должности)
  Президент — Сейед Мухаммед Хосни Мубарак (1981—2011)
 Премьер-министр — Атеф Эбейд (1999—2004)
  Президент — Леви Патрик Мванаваса (2002—2008)
  Президент — Роберт Габриэль Мугабе (с 1987, ныне в должности)
  Президент — Педру Верона Родригеш Пиреш (с 2001, ныне в должности)
 Премьер-министр — Жозе Мария Перейра Невеш (с 2001, ныне в должности)
  Президент — Поль Бийя (с 1982, ныне в должности)
 Премьер-министр — Питер Мафани Мусонге (1996—2004)
  Президент — Мваи Эмилио Кибаки (с 2002, ныне в должности)
  Президент — Осман Азали Ассумани (2002—2006)
  Президент — Жозеф Кабила-Кабанге (с 2001, ныне в должности)
  Президент — Дени Сассу-Нгессо (с 1997, ныне в должности)
  Президент — Лоран Куду Гбагбо (2000—2011)
 Премьер-министр:
 Паскаль Аффи Нгессан (2000—2003)
 Сейду Элиман Диарра (2003—2005)
  Король — Летсие III (с 1996, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Бетуэль Пакалита Мосисили (с 1998, ныне в должности)
  Президент (1997—2003), председатель Переходного правительства (с 2003):
 Чарльз МакАртур Ганкей Тейлор (1997—2003)
 Мозес Зе Бла (и. о., август—октябрь 2003)
 Чарльз Джюид Брайант (2003—2006)
  Фактический глава государства — Лидер революции Муамар бен Мухаммед Абдул-Салам Абу Миньяр бен Хамид аль-Каддафи (1969—2011)
 Номинальный глава государства — Генеральный секретарь Всеобщего народного конгресса — Зентани Мохаммед аз-Зентани (1992—2008)
 Глава правительства — Секретарь Высшего народного комитета:
 Мубарак Абдаллах аш-Шамих (2000—2003)
 Шукри Мухаммад Ганем (2003—2006)
  Президент:
 Карл Август Оффман (2002—2003)
 Абдул Рауф Бундхун (октябрь 2003, и. о.)
 Анируд Джагнот (с 2003, ныне в должности)
 Премьер-министр:
 Анируд Джагнот (2000—2003)
 Поль Раймон Беренжер (2003—2005)
  Президент — Маауйя ульд Сиди Ахмед Тайя (1984—2005)
 Премьер-министр:
 Шейх Эль-Афиа ульд Мохамед Хуна (1998—2003)
 Сгер ульд Мбарек (2003—2005)
  Президент — Марк Раваломанана (2002—2009)
 Премьер-министр — Жак Силла (2002—2007)
  Президент — Бакили Мулузи (1994—2004)
  Президент — Амаду Тумани Туре (с 2002, ныне в должности)
 Премьер-министр — Ахмед Мохамед Аг Хамани (2002—2004)
  Король — Мухаммед VI (с 1999, ныне на престоле)
 Премьер-министр — Дрис Жетту (2002—2007)
  Президент — Мухаммед Абдельазиз (1982—2016)
 Премьер-министр:
 Бучрайя Хамуди Байюн (1999—2003)
 Абделькадер Талеб Умар (с 2003, ныне в должности)
  Президент — Жоакин Алберту Чиссану (1986—2005)
 Премьер-министр — Паскоал Мануэл Мокумби (1994—2004)
  Президент — Сэм Нуйома (1990—2005)
 Премьер-министр — Тео-Бен Гурираб (2002—2005)
  Президент — Танджа Мамаду (1999—2010)
 Премьер-министр — Хама Амаду (2000—2007)
  Президент — Олусегун Обасанджо (1999—2007)
  Президент — Поль Кагаме (с 2000, ныне в должности)
 Премьер-министр — Бернар Макуза (с 2000, ныне в должности)
  Президент (2001—2003, с 2003), глава Военной хунты национального спасения (июль 2003):
 Фрадике Мелу Бандейра де Менезеш (2001—2003)
 Фернанду Мануэл Перейра (июль 2003)
 Фрадике Мелу Бандейра де Менезеш (c 2003, ныне в должности)
 Премьер-министр — Кейта Баптишта Мария даш Невиш ди Соуза (2002—2004)
  Король — Мсвати III, (с 1986, ныне на престоле)
 Премьер-министр:
 Барнабас Сибусисо Дламини (1996—2003)
 Пол Шабангу (сентябрь—ноябрь 2003)
 Темба Дламини (2003—2008)
  Президент — Франс Альбер Рене (1977—2004)
  Президент — Абдулай Вад (с 2000, ныне в должности)
 Премьер-министр — Идрисса Сек (2002—2004)
  Временный президент — Абдулкасим Салад Хасан (2000—2004)
 Премьер-министр:
 Хасан Абшир Фарах (2001—2003)
 Мухаммед Абди Юсуф (2003—2004)
  Президент — Омар Хасан Ахмед аль-Башир (с 1993, ныне в должности)
  Президент — Ахмад Теджан Кабба (1998—2007)
  Президент — Бенджамин Мкапа (1995—2005)
 Премьер-министр — Фредерик Сумайе (1995—2005)
  Президент — Амани Абейд Каруме (2000—2010)
 Главный министр — Шамси Вуаи Находха (с 2000, ныне в должности)
  Президент — Этьен Гнассингбе Эйадема (1967—2005)
 Премьер-министр — Коффи Сама (2002—2005)
  Президент — Зин эль-Абидин Бен Али (1987—2011)
 Премьер-министр — Мохаммед Ганнучи (1999—2011)
  Президент — Йовери Кагута Мусевени (с 1986, ныне в должности)
 Премьер-министр — Аполо Робин Нсибамби (с 1999, ныне в должности)
  Президент:
 Анж-Феликс Патассе (1993—2003)
 Жан Франсуа Бозизе Янгувонда (с 2003, ныне в должности)
 Премьер-министр:
 Мартен Зигеле (2001—2003)
 Абель Нгенде Гумба (март—декабрь 2003)
 Селестин Ле Рой Гаомбале (2003—2005)
  Президент — Идрис Деби (с 1990, ныне в должности)
 Премьер-министр:
 Харун Кадаби (2002—2003)
 Мусса Факи Махамат (2003—2005)
  Президент — Обианг Нгема Мбасого (с 1982, ныне в должности)
 Премьер-министр — Кандидо Муатетема Ривас (2001—2004)
  Президент — Исайя Афеворки (с 1993, ныне в должности)
  Президент — Гырма Вольде-Гийоргис Луча (с 2001, ныне в должности)
 Премьер-министр — Мелес Зенауи (с 1995, ныне в должности)
  Президент — Табо Мбеки (1999—2008)

 Северная и Центральная Америка 
  Антигуа и Барбуда Королева — Елизавета II (с 1981, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Джеймс Карлайл (1993—2007)
 Премьер-министр — Лестер Бёрд (1994—2004)
  Багамские острова Королева — Елизавета II (с 1973, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Айви Дамонт (2002—2005)
 Премьер-министр — Перри Кристи (2002—2007)
  Барбадос Королева — Елизавета II (с 1966, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Клиффорд Страух Хасбендс (с 1996, ныне в должности)
 Премьер-министр — Оуэн Сэймур Артур (1994—2008)
  Белиз Королева — Елизавета II (с 1981, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Колвилл Норберт Янг (с 1993, ныне в должности)
 Премьер-министр — Саид Уилберт Муса (1998—2008)
  Гаити Президент — Жан-Бертран Аристид (2001—2004)
 Премьер-министр — Ивон Нептун (2002—2004)
  Гватемала Президент — Альфонсо Антонио Портильо Кабрера (2000—2004)
 Гондурас Президент — Рикардо Родольфо Мадуро Хоэст (2002—2006)
 Гренада Королева — Елизавета II (с 1974, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Дэниел Уильямс (1996—2008)
 Премьер-министр — Кейт Митчелл (1995—2008)
 Доминика Президент:
 Вернон Лорден Шоу (1998—2003)
 Николас Джозеф Ливерпул (с 2003, ныне в должности)
 Премьер-министр — Пьер Чарльз (2000—2004)
 Доминиканская Республика Президент — Рафаэль Ипполито Мехиа Домингес (2000—2004)
  Канада Королева — Елизавета II (с 1952, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Адриенна Луиз Кларксон (1999—2005)
 Премьер-министр:
 Жан Жак Кретьен (1993—2003)
 Пол Эдгар Мартин (2003—2006)
 Коста-Рика Президент — Абель Пачеко де ла Эсприэлья (2002—2006)
  Куба 1-й секретарь Коммунистической партии — Фидель Алехандро Кастро Рус (1965—2010)
 Председатель Государственного Совета — Фидель Алехандро Кастро Рус (1976—2008)
 Председатель Совета министров — Фидель Алехандро Кастро Рус (1959—2006)
  Мексика Президент — Винсенте Фокс Кесада (2000—2006)
  Никарагуа Президент — Энрике Боланьос Гейер (2002—2007)
 Панама Президент — Мирейя Элиза Москосо де Ариас (1999—2004)
  Сальвадор Президент — Франсиско Флорес Перес (1999—2004)
  Сент-Винсент и Гренадины Королева — Елизавета II (с 1979, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Фредерик Баллантайн (с 2002, ныне в должности)
 Премьер-министр — Ральф Гонсалвеш (с 2001, ныне в должности)
  Сент-Китс и Невис Королева — Елизавета II (с 1983, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Катберт Себастьян (с 1996, ныне в должности)
 Премьер-министр — Дензил Дуглас (с 1995, ныне в должности)
  Сент-Люсия Королева — Елизавета II (с 1979, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Перлетт Луизи (с 1997, ныне в должности)
 Премьер-министр — Кенни Дэвис Энтони (1997—2006)
  США Президент — Джордж Уокер Буш (2001—2009)
  Тринидад и Тобаго Президент:
 Артур Наполеон Робинсон (1997—2003)
 Джордж Максвелл Ричардс (с 2003, ныне в должности)
 Премьер-министр — Патрик Маннинг (2001—2010)
  Ямайка Королева — Елизавета II (с 1962, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Ховард Феликс Кук (1991—2006)
 Премьер-министр — Персиваль Джеймс Паттерсон (1992—2006)

 Южная Америка 
  Аргентина Президент:
 Эдуардо Альберто Дуальде Мальдонаде (2002—2003)
 Нестор Карлос Киршнер Остоич (2003—2007)
 Глава кабинета:
 Альфредо Нестор Атанасоф (2002—2003)
 Альберто Анхель Фернандес (2003—2008)
  Боливия Президент (2002—2003), и. о. президента (с 2003):
 Гонсало Санчес де Лосада Бустаманте (2002—2003)
 Карлос Диего Меса Гисберт (2003—2005)
  Бразилия Президент:
 Фернанду Энрике Кардозу (1995—2003)
 Луис Инасиу Лула да Силва (2003—2011)
  Венесуэла Президент — Уго Рафаэль Чавес Фриас (с 2002, ныне в должности)
  Гайана Президент — Бхаррат Джагдео (с 1999, ныне в должности)
 Премьер-министр — Сэмюэл Энтони Хайндс (с 1999, ныне в должности)
  Колумбия Президент — Альваро Урибе Велес (2002—2010)
  Парагвай Президент:
 Луис Анхель Гонсалес Макки (1999—2003)
 Оскар Никанор Дуарте Фрутос (2003—2008)
  Перу Президент — Алехандро Толедо Манрике (2001—2006)
 Председатель Совета Министров:
 Луис Солари де ла Фуэнта (2002—2003)
 Беатрис Мерино Лусеро (июнь—декабрь 2003)
 Карлос Ферреро Коста (2003—2005)
  Суринам Президент — Рунальдо Рональд Венетиан (2000—2010)
 Премьер-министр — Юлес Раттанкумар Айодхиа (2000—2005)
  Уругвай Президент — Хорхе Батлье Ибаньес (2000—2005)
  Чили Президент — Рикардо Лагос Эскобар (2000—2006)
  Эквадор Президент:
 Густаво Нобоа Бехарано (2000—2003)
 Лусио Гутьеррес Борбуа (2003—2005)

 Австралия и Океания 
  Австралия Королева — Елизавета II (с 1952, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор:
 Питер Джон Холлингуорт (2001—2003)
 Гай Стивен Монтегю Грин (май—август 2003)
 Майкл Филипп Джеффри (2003—2008)
 Премьер-министр — Джон Уинстон Говард (1996—2007)
  Вануату Президент — Джон Беннет Бани (1999—2004)
 Премьер-министр — Эдвард Нипаки Натапеи (2001—2004)
  Кирибати Президент:
 Тебуроро Тито (1994—2003)
 Аноте Тонг (с 2003, ныне в должности)
  Маршалловы острова Президент — Кесаи Геса Ноут (2000—2008)
  Микронезия Президент:
 Лео Эми Фолкэм (1999—2003)
 Джозеф Джон Урусемал (2003—2007)
  Науру Президент (2001—январь 2003, с мая 2003), и. о. президента (январь—май 2003):
 Рене Харрис (2001—2003)
 Бернард Довийого (январь—март 2003)
 Дерог Гиура (март—май 2003)
 Людвиг Скотти (май—август 2003)
 Рене Харрис (2003—2004)
  Новая Зеландия Королева — Елизавета II (с 1952, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Сильвия Картрайт (2001—2006)
 Премьер-министр — Хелен Кларк (1999—2008)
  Палау Президент — Томас Ременгесау (2001—2009)
 Папуа-Новая Гвинея Королева — Елизавета II (с 1975, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор (1997—2003), и. о. генерал-губернатора (с 2003):
 Сайлас Атопаре (1997—2003)
 Уильям Джек Скейт (2003—2004)
 Премьер-министр: Майкл Сомаре (с 2002, ныне в должности)
  Самоа Вождь — Малиетоа Танумафили II (1962—2007)
 Премьер-министр — Туилаэпа Саилеле Малиелегаои (с 1998, ныне в должности)
  Соломоновы Острова Королева — Елизавета II (с 1978, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор — Джон Лапли (1999—2004)
 Премьер-министр — Аллан Кемакеза (2001—2006)
  Тонга Король — Тауфа’ахау Тупоу IV (1965—2006)
 Премьер-министр — Лавака Ахоэиту Унуакиотонга Тукуахо Тупоу Улукалала (2000—2006)
  Тувалу Королева — Елизавета II (с 1978, ныне на престоле)
 Генерал-губернатор:
 Томаси Пуапуа (1998—2003)
 Фаималага Лука (2003—2004)
 Премьер-министр — Сауфату Сопоанга (2002—2004)
  Фиджи'
 Президент — Рату Йосефа Илойло вату Улуивуда (2000—2006)
 Премьер-министр — Лайсениа Каресе (2001—2006)

2003
2003 год в политике